Александр Семёнович Донченко (род.1939) — советский и российский учёный, доктор ветеринарных наук, профессор (1990), академик РАСХН (2005), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998), директор Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (1996), вице-президент РАСХН, председатель СО РАСХН (2005).

Биография 
Родился 25 июня 1939 года в Чите (Читинская область, РСФСР).
 1965 — окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт
 1971 — директор Гурьевской научно-исследовательской ветеринарной станции
 1976 — старший научный сотрудник Казахского научно-исследовательского ветеринарного института.
 1979 — заведующий лабораторией туберкулеза животных Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока
 1988 — заместитель директора по научной работе
 1990 — защитил докторскую диссертацию «Туберкулёз крупного рогатого скота, верблюдов и овец» (доктор ветеринарных наук)
 1990 — профессор
 1996 — по март 2012 — директор Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск)
 1997 — заместитель председателя СО РАСХН по научной работе, член Президиума СО РАСХН
 1997 — заведующий кафедрой эпизоотологии Новосибирского государственного аграрного университета
 2005 — избран академиком РАСХН и председателем Сибирского отделения Россельхозакадемии

Труды 
Автор около 500 научных трудов, в том числе 53 книг, брошюр и методических рекомендаций, из них 6 монографий и 2 справочника. Имеет 5 авторских свидетельств и патентов на изобретения(?). Создатель технологий, систем, ветеринарных диагностикумов и препаратов для профилактики и ликвидации распространенных в Сибири и за её пределами хронических инфекций сельскохозяйственных животных.
 Справочник животновода-арендатора по ветеринарии / Соавт.: С. И. Джупина и др.; Ин-т эксперим. ветеринарии Сибири и Дал. Востока. — Новосибирск, 1991. — 103 с.
 Туберкулез крупного рогатого скота, верблюдов, яков овец и пантовых оленей / Соавт.: В. Н. Донченко; Ин-т эксперим. ветеринарии Сибири и Дал. Востока. — Новосибирск, 1994. — 353 с.
 Новейшие противопаразитарные средства: Справ. / Соавт.: Б. Бямбаа и др.; Н.-и. вет. ин-т Монголии, Ин-т эксперим. ветеринарии Сибири и Дал. Востока. — Улан-Батор, 1998. — 75 с.
 Противоэпизоотические мероприятия при туберкулезе и бруцеллезе крупного рогатого скота, желудочно-кишечных и респираторных болезнях телят и поросят в Республике Бурятия / Соавт.: В. П. Левченко и др.; Бурят. гос. с.-х. акад., Ин-т эксперим. ветеринарии Сибири и Дал. Востока. — Улан-Удэ, 1998. — 22 с.
 Справочник по особо опасным болезням животных. Покров, Новосибирск, 2002. — 160 с.
 Система ведения крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств Сибири. Методические рекомендации. СО РАСХН, Новосибирск, 2004. — 133 с.
 Диагностика туберкулеза крупного рогатого скота. РАСХН. Всероссийский ин-т экспериментальной ветеринарии, РАСХН. Сиб. отделение ИЭВСиДВ, Новосибирский ГАУ. — Новосибирск, 2004. — 308 с.
 Основы общей и прикладной ветеринарной паразитологии // ГАУ, РАСХН. — Сиб. отделение, ГНУ ИЭВСиДВ, ГНУ ВНИИ гельминтологи и др. — Новосибирск, 2004. — 1044 с.

Награды и признание 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2008)
 Орден Почёта (2002)
 Депутат Новосибирского областного Совета (1999—2002 и переизбран в 2005)
 Медали «За освоение целинных и залежных земель» (1957, 2005), «Ветеран труда» (1985)
 Золотая медаль имени С. Л. Вышелесского (2002)
 Медаль имени Т. С. Мальцева (2005)
 Знак «300 лет российской армии» (2003), памятный знак «60 лет битвы за Москву» (2004), «За служение Кузбассу» (2005), юбилейная медаль Республики Тыва (2005)
 Академик Россельхозакадемии (2005)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998)
 Академик Казахской академии с.-х. наук (2000)
 Академик Академии с.-х. наук Республики Монголия (1998)

Примечания

Ссылки 
 
 
 СО РАСХН: Донченко Александр Семёнович 

Ветеринары СССР
Ветеринары России
Выпускники Алма-Атинского зооветеринарного института
Преподаватели Новосибирского аграрного университета